Европски атлетски рекорди у дворани су најбољи резултати европских атлетичара постигнути на атлетским такмичењима у дворанама широм света. Преглед европских рекорда је приказан у следећој табели постигнутух до 14. фебруар 2021. године.

Мушкарци

Жене 

 * Резултати чекају ратификацију
 СР - светски рекорд

Види још 
 Европски рекорди у атлетици на отвореном

Спољашње везе 
 Званични сајт ЕАА
 Службене странице ИААФ

Атлетски рекорди